Маркос Мескос () е гръцки писател и поет от Южна Македония.

Биография 
Маркос Мескос е роден на 7 септември 1935 година в Долно Граматиково, Кралство Гърция, в българоговорящо семейство. Завършва Технологическия институт в Атина, където живее повече от две десетилетия. Работи в рекламни агенции и като редактор в издателства. От 1981 година живее в Солун, където умира от рак на 1 януари 2019 година.

Поезия 
 Πριν από τον Θάνατο, εκδ. Περ. Νέα Πορεία, Θεσσαλονίκη 1958
 Μαυροβούνι, ιδιωτική έκδοση, Θεσσαλονίκη 1963 
 Τα ανώνυμα, ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 1971
 Άλογα στον ιππόδρομο, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1973
 Ιδιωτικό νεκροταφείο, ιδιωτική έκδοση εκτός εμπορίου, Αθήνα 1975
 Τα ισόβια ποιήματα, εκδ. Σημειώσεις, Αθήνα 1977
 Δώδεκα Μάηδες (12 τραγούδια με το ψευδώνυμο Δημήτρης Γραμματικός), περ. Εδεσσαϊκά Χρονικά, τ. 11, 1977· 2η (έκδοση σε βιβλίο), Έδεσσα 1992
 Τα φαντάσματα της ελευθερίας, έκδοση περ. Σημειώσεις, 1979· Αθήνα / Νεφέλη 1998
 Μαύρο δάσος, συγκεντρωτική έκδοση όλων των ποιημάτων 1958-1980 και η ανέκδοτη σειρά Μαύρο Μαντίλι, εκδ. Ύψιλον, Αθήνα 1981· 2η έκδοση  (χωρίς τη συλλογή Τα φαντάσματα της ελευθερίας) Νεφέλη 1999
 Διαλογή, επιλογή 25 ποιημάτων από τις συλλογές Μαυροβούνι και Άλογα στον ιππόδρομο, έκδοση Μουσικός Αύγουστος, Αθήνα 1981
 Άνθη στο καταραμένο φίδι, ιδιωτική έκδοση 1983· 2η έκδοση Αθήνα, Ύψιλον 1986· 3η έκδοση Νεφέλη 1998
 Στον ίσκιο της γης, Ύψιλον, Αθήνα 1986· 2η έκδοση Νεφέλη 1998
 Τα δέοντα, μία επιλογή 1958-1990, έκδοση Δήμου Έδεσσας 1990
 Χαιρετισμοί, Ύψιλον, Αθήνα 1995· 2η έκδοση Νεφέλη 1999 
 Ψιλόβροχο, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2000
 Ελεγείες, Ίκαρος, Αθήνα 2005
 Στον ενικό και πληθυντικό ψίθυρο, Νεφέλη, Αθήνα 2009 
 Ποιήματα: Μαύρο Δάσος Ι, συγκεντρωτική έκδοση, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2011 
 Ποιήματα: Μαύρο Δάσος ΙΙ, συγκεντρωτική έκδοση, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2011
 Τα λύτρα, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2012
 Τα ποιήματα της σκάλας, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2013
 Συνηγορία ποιήσεως, Κίχλη, Αθήνα 2015
 Άλφα Βήτα: Ποιήματα, Κίχλη, Αθήνα 2015

Проза 
 Παιχνίδια στον Παράδεισο, ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 1978· 2η έκδοση Χειρόγραφα, Θεσσαλονίκη 1990· 3η έκδοση Νεφέλη, Αθήνα 1998
 Κομμένη γλώσσα, Έρασμος, Αθήνα 1979· 2η έκδοση Νεφέλη, Αθήνα 1997
 Μουχαρέμ, Νεφέλη, Αθήνα 1999
 Το φωτοστέφανο του νεωτέρου Αγίου Βοδενιώτη του λαϊκού, ιδιωτική έκδοση, 2002
 Νερό Καρκάγια: Πεζογραφήματα, Ίκαρος, Αθήνα 2005
 Πεζογραφήματα, συγκεντρωτική συλλογή διηγημάτων, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2013
 Εν Βοδενοίς: Κείμενα Εκτός Εμπορίου απο την ενδοχώρα της Έδεσσας, έκδοση Δήμου Έδεσσας, 2016

Есеистика 
 Γνωστοί και φίλοι, Έρασμος, Αθήνα 1987
 Προσωπικά κείμενα, Νεφέλη, Αθήνα 2000

Антологии 
 Χρήστος Νέπκας, Το σπαραγμένο σώμα του Χρήστου Νέπκα, ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 1978
 Όμηρος Πέλλας, Διηγήματα, Κέδρος, Αθήνα 1978· 2η έκδοση Στιγμή, Αθήνα 1986
 Όμηρος Πέλλας, Ομιλίες, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1991
 Τέος Σαλαπασίδης, Δώδεκα ποιήματα, ιδιωτική έκδοση, Θεσσαλονίκη 1993
 Μανόλης Αναγνωστάκης, Όμως γιατί ξαναγυρίζουμε κάθε φορά χωρίς σκοπό στον ίδιο τόπο, έκδ. Ερμής, Αθήνα 2000
 Κλείτος Κύρου, Αλλά η αφή πες μου πώς γίνεται να διασωθεί, έκδ. Ερμής, Αθήνα 2000

Илюстрации 
 Ηλίας Κεφάλας, Λόγος για την αβεβαιότητα, Αρμός, Αθήνα 1997
 Γιάννης Χρυσανθόπουλος, Το λίγο περρίσευμα, Διαπολιτισμός, Πάτρα 2011

Бележки 

Хора от дем Воден
Гръцки писатели
Гръцки поети
Починали в Солун